Saga rodu Forsyte’ów – cykl trzech powieści Johna Galsworthy’ego
 Saga rodu Forsyte’ów – brytyjski serial z 1967
 Saga rodu Forsyte’ów – brytyjski serial z 2002